Otto van Rees (bestuurder) (1823-1892), Minister van Koloniën / Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië
 Otto van Rees (econoom) (1825-1868), Nederlands hoogleraar staathuishoudkunde en statistiek
 Otto van Rees (schilder) (1884-1957), Nederlands kunstschilder